Bell Creek ist der Name folgender Fließgewässer:

in Australien:
 Bell Creek (Behn River), Nebenfluss des Behn River in Western Australia
 Bell Creek (Sellheim River), Nebenfluss des Sellheim River in Queensland

in den Vereinigten Staaten:
 Bell Creek (Los Angeles River), Nebenfluss des Los Angeles River in Kalifornien